algemeen: niet actief
 taalkundig: de lijdende vorm.
 staatsrechtelijk: een vorm van stemrecht, het recht gekozen te worden
 boekhouding : passiva
 techniek: een passief systeem is systeem dat zelf geen signalen uitzendt